Nichterlein ist der Familienname folgender Personen:

 Max Nichterlein (1877–1959), deutscher General
 Wilhelm Nichterlein (Josef Nichterlein; 1886–1947), deutscher Konzertpianist, Kirchenmusikdirektor und Wehrmachtsoffizier